Příjmení Strnad nosí více různých osobností:

 Alois Strnad (1852–1911) – český matematik
 Andrea Strnadová (* 1972) – česká sportovkyně, tenistka
 Antonín Strnad (1746–1799) – český astronom, meteorolog a matematik
 Bohuslav Strnad (1901–1942) – český odbojář popravený nacisty
 David Strnad (* 2000) – český spisovatel
 Emanuel Strnad – více osob
 František Strnad (1944–2012) – český politik
 Ivan Strnad (1926–2004) – český grafik a rytec
 Jan Strnad (1946) (* 1946) – český basketbalista
 Jaromír Strnad (* 1965) – český politik, senátor za ČSSD
 Jaroslav Strnad (rozcestník) – více osob
 Jindřiška Strnadová (1942–???) – česká bezpartijní politička, poslankyně ČNR a FS za normalizace
 Karel Strnad (1920–2011) – český házenkář a všestranný sportovec
 Karel Strnad (kapitán) (1885–1915) – český námořník a ponorkový velitel Rakousko-uherského námořnictva
 Kašpar Strnad (1750–1823) – pražský houslař
 Martin Strnad – více osob
 Michal Strnad (* 1992) – český podnikatel 
 Michala Strnadová-Mrůzková (* 1979) – česká sportovkyně, kajakářka
 Miloslav Strnad (* 1981) – český fotbalový útočník
 Miroslav Strnad – český rychlostní kanoista, mistr ČR, mistr sportu, veteránský mistr světa
 Oskar Strnad (1879–1935) – český architekt, zakladatel
 Stanislav Strnad – více osob
 Tomáš Strnad (* 1980) – český fotbalista
 Zdeněk Strnad (* 1939) – český chemik

Externí odkazy